Il singolare del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 4 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jaime Oncins che ha battuto in finale Fernando Roese 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (quarti di finale)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Bart Wuyts (primo turno)
 Jaime Oncins (Campione)

 Fernando Roese (finale)
 Pablo Arraya (primo turno)
 Nicolás Pereira (primo turno)
 Francisco Montana (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991